Прево може да се отнася за:

 Антоан Прево – френски писател от XVIII век, по-известен като абат Прево
 Прево – вулкан на Курилските острови
 Прево (длъжност) – административна и политическа длъжност